Joachimi ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Joachimi (1560–1654), niederländischer Diplomat sowie Herr von Ostende und Hoedekenskerke 
 Alfred Joachimi (1823–1895), deutscher Jurist und Politiker
 Paul Joachimi (1909–1993), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Christian Joachimi (1948–2010), Sohn von Paul Joachimi, Verwaltungsjurist